Toponímia:
 Nogales (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Nogales (Badajoz), municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Los Nogales, municipi a la comarca dos Ancares de la província de Lugo a Galícia 
 Alcubilla de Nogales, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Esteban de Nogales, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies: Manuel Chaves Nogales (1897 — 1944), periodista i escriptor espanyol